Гимн Мадагаскара (; ) – официальный символ Республики Мадагаскар, наряду с флагом и эмблемой. Написан Пастером Рахадзасоном в 1958 году и существует на двух языках: малагасийском и французском.

Текст

Перевод 
О, Родина родная,
Прекрасный Мадакаскар,
Любовь к тебе неизменна.
И не иссякнет никогда. 

Дай тебе, Боже,
Остров наших предков,
Радости и процветания,
И это – счастье для нас

О, Родина родная,
Всем сердцем, душой и телом,
Всем, что есть дорогого у нас,
Мечтаем служить тебе. 

О, Родина родная,
Надеемся,
Что тот, кто создал вселенную
Благословит тебя
И будет хозяином твоей судьбы. 

Мадагаскар
Государственные символы Мадагаскара
Песни 1958 года